VZB ist die Abkürzung für:

 Verkehrswasserbauliche Zentralbibliothek
 Verkehrszeichenbrücke
 Vollziehungsbeamter
 Verband der Zeitschriftenverlage in Bayern e.V.

VZB